Als Korrespondenzsatz bezeichnet man

einen Satz über Untergruppen in Faktorgruppen, siehe Korrespondenzsatz (Gruppentheorie)
eine Beziehung zwischen Wahrscheinlichkeitsmaßen und Verteilungsfunktionen, siehe Korrespondenzsatz (Stochastik)